Staffeldt est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1753-1818), officier militaire danois
 (1769-1826), auteur danois
 (né en 1984), joueur allemand de football

Homonymie de patronyme